Firzë ist die Bezeichnung für folgende geografische Orte:
 Firza oder Firzë ist ein Dorf der Gemeinde Gjakova im Kosovo
 Fierzë (Bashkia Tropojë), eine Kommune in der Gemeinde Tropojë im Qark Kukës,  Albanien ()